De E-Divisie 2016-17 was het eerste seizoen van de E-Divisie. 
Dit seizoen wordt gespeeld met het spel FIFA 17 op de spelmodus Ultimate Team. Er wordt gedeeltelijk op de PlayStation en de XBOX gespeeld.

Het opvolgende seizoen is E-Divisie 2017-18.

Eindstand seizoen 2016/2017 

E-sport